Șușman:
 Teodor Șușman (1894 - 1951)
 Teodor Șușman (1923 - 1958)
 Avisalon ("Visalon") Șușman (1928 - 1958)

Nume de familie românești